Model je lahko:

 Model - predmet izdelan v določenem razmerju
 Računalniški model - virtualen posnetek realnosti
 model (znanost)
 model atoma
 Fotomodel - poklic
 model (umetnost)
 model (intelektualna lastnina) je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.